Талицкий сельсовет — название муниципальных образований (сельских поселений) и административно-территориальных единиц в России:

 Талицкий сельсовет — в Советском районе Алтайского края.
 Талицкий сельсовет — в Добринском районе Липецкой области.
 Талицкий сельсовет — в Пушкинском (1929—1954, 1962—1963, 1965—1994), Мытищинском (1959—1960, 1963—1965) и Калининградском (1960—1962) районах Московской области

См. также 
 Талицкое сельское поселение